Il doppio del Gerry Weber Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Daniel Nestor e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma solo Stolle ha partecipato in coppia con Joshua Eagle.

Eagle e Stolle hanno perso nel 1º turno contro Martin Damm e Cyril Suk.

David Prinosil e David Rikl hanno battuto in finale 4–6, 7–6 (7–5), 7–5 Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)
 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)
 Jiří Novák /  Radek Štěpánek (primo turno)
 David Prinosil /  David Rikl (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2002
ATP Tour 2002